Kuuit bezeichnet:
 Kuuit (Flussgruppe), Flussgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland